Marco Nigg (1982) – ex calciatore liechtensteinese
Marina Nigg (1984) – ex sciatrice alpina liechtensteinese
Thomas Nigg (1983) – ex calciatore liechtensteinese
Walter Nigg (1903-1988) – teologo riformato svizzero